John Short ist der Name folgender Personen:

* John Short (Autor)
 John Short (Fußballspieler) (1921–1986), englischer Fußballspieler
 John Short (Schauspieler)

Siehe auch:
 Jack Short (1928–1976), englischer Fußballspieler